Dallithyris är ett släkte av armfotingar. Dallithyris ingår i familjen Terebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Dallithyris